Pstruží potok je název více míst: 

 Pstruží potok (přírodní rezervace), přírodní rezervace a evropsky významná lokalita u Janovického potoka na území Staré Vsi v okrese Bruntál 
 Pstruží potok (přítok Palkovského potoka), potok u Palkovic v okrese Frýdek-Místek
 Pstruží potok (přítok Jičínky), potok u Nového Jičína v okrese Nový Jičín
 Pstruží potok (přítok Úšovického potoka), potok v Mariánských Lázních v okrese Cheb

Související články 
 Pstružný potok